Якимовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Якимовичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Якимовичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Якимовичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Якимовичи — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

См. также 
 Якимовичи-Кожуховские — дворянский род.
 Акимовичи () — село в Роменском районе Сумской области Украины.